

Toponymie
 Nuna, autre nom du supercontinent Columbia ;
 Nuna est un village polonais dans la voïvodie de Mazovie

Divers
 les Nuna ou Nunuma, un peuple du Burkina Faso et du Ghana ;
 Nuna, un prénom d'origine amérindienne ;
 le nuna, une espèce de Star Wars.